

Persone 
 François Vincent Raspail (1794-1878) – politico e scienziato francese
 Jean Raspail (1925-2020) – esploratore e romanziere francese

Altro 
 Boulevard Raspail – viale di Parigi
 Raspail – stazione della Metropolitana di Parigi